The Fairest of Them All è un album di Dolly Parton
 The Fairest of Them All è anche il titolo originale dell'episodio Mini - Miss della serie televisiva Zack e Cody al Grand Hotel